Příjmení Krawczyk nosí více významných osobností:

 Desirae Krawczyková (* 1994) – americká profesionální tenistka
 Karina Krawczyk (* 1971) – německá herečka
 Robert Krawczyk (* 1978) – polský zápasník–judista